Robert Parker peut faire référence à :
 Robert Parker (1796-1865), juge néo-brunswickois ;
 Robert Parker (1857-1918), juge britannique ;
 Robert LeRoy Parker (1866–1908?), véritable nom de Butch Cassidy ;
 Robert B. Parker (né en 1932), écrivain américain ;
 Robert A. Parker (né en 1936), astronaute américain ;
 Robert Parker (né en 1947), dégustateur et critique de vins américain ;
 Robert Parker (1930-), chanteur américain de R&B, connu aux États-Unis pour son titre Barefootin en 1966.